Berry Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Berry Lake (Kenai Peninsula Borough, Alaska)
 Berry Lake (Yukon-Koyukuk, Alaska)
 Berry Lake (Colorado)
 Berry Lake (Georgia)
 Berry Lake (Idaho)
 Berry Lake (Louisiana)
 Berry Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Berry Lake (Jackson County, Michigan)
 Berry Lake (Otsego County, Michigan)
 Berry Lake (Wexford County, Michigan)
 Berry Lake (Beaverhead County, Montana)
 Berry Lake (Sanders County, Montana)
 Berry Lake (Keith County, Nebraska)
 Berry Lake (Sheridan County, Nebraska)
 Berry Lake (North Dakota)
 Berry Lake (Texas)
 Berry Lake (Washington)
 Berry Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Berry Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Berry Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Berry Lake (Washburn County, Wisconsin)